Сезон 2021-22 первого дивизиона Королевской испанской футбольной федерации будет первым розыгрышем этого чемпионата, который займет третий уровень в системе футбольных лиг Испании. Он начнется 29 августа 2021 года и закончится 29 мая 2022 года. 

В этом сезоне все команды будут играть в качестве дебютантов в соревновании.

Система соревнования 
В нем примут участие сорок клубов со всей Испании, разделённых на две группы. Они встретятся в каждой группе все против всех дважды — один на своем поле и один на противоположном поле, что в общей сложности составит 38 туров. Порядок встреч будет определяться жеребьевкой до начала соревнований. Испанская федерация футбола будет отвечать за назначение дат матчей и судей каждой встречи, оставляя за собой право установить точное время каждой встречи.

Победитель матча получает три очка, проигравший — ноль очков, а в случае ничьей есть одно очко для каждой команды. По окончании чемпионата чемпионы из каждой группы напрямую поднимаются во Второй дивизион, в то время как те, кто занимает второе-пятое место, играют в плей-офф. Матчи будут проводиться второй из одной группы с пятым из другой, а третий против четвертого. Два победителя двух плей-офф равным образом поднимаются в Сегунду.

Последние пять команд из каждой группы спускаются непосредственно во Второй дивизион Королевской испанской футбольной федерации.

Группа 1

Турнирная таблица

Группа 2

Турнирная таблица

Плей-офф

См. Также 
Чемпионат Испании по футболу 2021/2022
Второй дивизион Испании по футболу 2021/2022
Кубок Испании по футболу 2021/2022

Примечания

Ссылки 

Спорт в Испании в 2021 году
Спорт в Испании в 2022 году
Испания 2